ILP steht für:
 Independent Labour Party, eine 1893 gegründete sozialistische Arbeiterpartei in Großbritannien
 Isolated Limb Perfusion, isolierte hypertherme Extremitätenperfusion in der Medizin
 Ganzzahlige lineare Optimierung (engl. Integer linear programming) in der Mathematik
 Instruction Level Parallelism in der Informatik
 Induktive logische Programmierung, Teilbereich des Maschinellen Lernens
 Integrierte lösungsorientierte Psychologie, Arbeitsmethode im Coaching und in der Psychotherapie

ilp steht für:
 Philippinen-Iranun (ISO-639-3-Code), Varietät von Iranun, eine der philippinischen Sprachen in Maguindanao

ILP